Haraszthy Lajos (1881–1959) költő, újságíró
 Haraszthy Lajos (1885–?) evezős